Termin GDV ima više značenja.
 Grupa dobre volje
 Dousonski okružni aerodrom , IATA kod